Pobre corazón puede referirse a:

 Pobre corazón, canción de la banda chilena Los Bunkers, compuesta por los hermanos Durán.
 Pobre corazón, canción de Chucho Monge.